Enguerrand II. ist der Name folgender Personen:

 Enguerrand II. (Ponthieu) († 1053), französischer Adliger, Graf von Ponthieu und Herr von Aumale
 Enguerrand II. de Coucy (~1110–1147/1149), französischer Adliger, Herr von Coucy, Marle, Vervins, Pinon, Crépy, Crécy-sur-Serre und La Fère
 Enguerrand II. de Boves († vor 1224), französischer Adliger und Kreuzritter, Herr von Boves